La Druga hrvatska nogometna liga 2021-2022, conosciuta anche come 2. HNL 2021-2022, è la 31ª edizione della seconda divisione, la sedicesima consecutiva a girone unico, del campionato di calcio croato.

Avvenimenti
Delle 18 squadre della stagione precedente, una è stata promossa in 1. HNL, 2 sono state retrocesse in 3. HNL e lo  non ottiene la licenza per la Druga HNL e cessa l'attività, ciò permette la salvezza del .
Dalla divisione inferiore una squadra è stata promossa, mentre una è stata retrocessa da quella superiore, portando così l'organico a 16 compagini.

Formula
 Le 16 squadre disputano 30 giornate, al termine delle quali:
 La prima classificata viene promossa in HNL 2022-2023 se ottiene la licenza.
 Le ultime cinque classificate retrocedono in 2. NL 2022-2023.
 Possono fare richiesta di promozione le squadre classificatesi nei primi sei posti; le "seconde squadre" non possono essere promosse in HNL.
 Per la stagione successiva è prevista una riduzione di quattro unità per portare l'organico a 12 compagini.
 Il 10 dicembre 2021 è stato deciso che le seconde squadre non potranno militare nella 1. NL 2022-2023

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in HNL 2022-2023.
      Retrocessa in 2. NL 2022-2023.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate.

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
Prva HNL 2021-2022
Treća HNL 2021-2022
Coppa di Croazia 2021-2022

Collegamenti esterni

2021
Calcio nel 2021
Calcio nel 2022